Mordene i Brokenwood (originaltitel: The Brokenwood Mysteries) er en new zealandsk tv-detektiv dramaserie, der havde premiere på New Zealands tv-kanal Prime i 2014. Hver af de første seks serier består af fire særskilte episoder. Serie 7 begyndte at streame den 29. marts 2021 på Acorn TV og omfatter seks afsnit. Programmet foregår i den fiktive New Zealandske by Brokenwood, hvor den rutinerede politimand Mike Shepherd løser uopklarerede mord, og er optaget i Auckland-regionen. Tim Balme udtænkte serien og er hovedforfatter med Philip Dalkin, James Griffin, og Greg McGee.

Første episode i første sæson blev vist 4. april 2015 på DR. I 2022 var DR i gang med at vise den femte sæson af serien.

Indhold 
Politiinspektør Mike Shepherd fra Auckland Judicial Police bliver overført fra Aukland til den fiktive by Brokenwood, hvor han får til opgave at løse en mordsag. Efter et stykke tid i byen revurderer Shepherd sit liv og beslutter sig for at blive på ubestemt tid, selvom det betyder en degradering til seniorsergent. Shepherd, som har en utraditionel tilgang til politiarbejde, får hjælp til at opklare mord af den lokale detektiv Kristin Sims, som er præcis og effektiv i sit arbejde. Som serien skrider frem begynder de efterhånden at værdsætte hinandens talenter, og arbejdsforholdet mellem de to bevæger sig fra at være kantet til at blive funktionelt.

Medvirkende

Afsnit 
Der er blevet udgivet 8 sæsoner i New Zealand fra 2014 til 2022. Sæson 1 til 6 indeholdt hver fire afsnit, sæson 7 og 8 indeholdt seks afsnit. DR har vist 5 sæsoner på dansk tv.

Referencer 

Tv-serier fra New Zealand
Tv-serier fra 2010'erne